Первый Чемпионат России по гандболу среди мужчин проходил с 16 октября 1992 года по май 1993

В соревнованиях принимало участие 8 команд, игравших по туровой системе. По итогам предварительного этапа были определены две группы — первая шестерка продолжила борьбу за медали высшей лиги, а занявшие 7-8 места, играли в переходном турнире с лучшими командами первой лиги

Участники 

 Динамо (Астрахань)
 Каустик (Волгоград)
 Кунцево (Москва)
 МАИ (Москва)
 Нева (Санкт-Петербург)
 Полет (Челябинск)
 СКИФ (Краснодар)
 ЦСКА (Москва)

Предварительный этап 
На предварительном этапе, команды сыграли в двухкруговом турнире по туровой системе

Всего состоялось 4 тура:

1 тур (16-18 октября) в г. Краснодар и г. Москва

2 тур (29 октября - 1 ноября) в г. Волгоград 

3 тур (4-6 декабря) в г. Астрахань и г. Санкт-Петербург

4 тур (18-21 декабря) в г. Москва

Положение команд по итогам предварительного этапа (после 4 тура)

Турнир за 1-6 места

Двухкруговой турнир шести лучших клубов Высшей лиги , с учётом очков, набранных на предварительном этапе, определял участников суперфинала и претендентов на бронзовые медали

Плей-офф
По итогам игр, финалистами первого чемпионата России стали "Нева" и "Полёт", которые в серии до двух побед определили призёров - чемпионский титул завоевала петербургская "Нева", серебро - челябинский "Полет", бронзовые медали  в активе столичного ЦСКА.

Суперфинал за 1-2 места :

Первый матч  "Полёт" - "Нева" - 26:29

Второй матч  "Нева" - "Полёт" - 29:27

За 3-4 места :

Первый матч  СКИФ - ЦСКА - 19:18

Второй матч ЦСКА - СКИФ - 22:14

Третий матч  ЦСКА - СКИФ - 18:14

Награды

Чемпионский состав  "Невы" - Константин Андриенко, Алексей Аунапу, Анатолий Гапин, Александр Гладун, Ростислав Гринишин, Алексей Демидов, Сергей Зиза, Евгений Ивочкин, Дмитрий Медведев, Андрей Моисеев, Виталий Пелещенко, Вячеслав Попов, Андрей Селиверстов, Дмитрий Торгованов

Главный тренер - Сергей Федоров

Переходный турнир 

Первоначально в переходном турнире планировалось участие 6 команд (занявших 7-8 места в высшей лиге и 4 лучших первой лиги), но в связи с отказом от участия "Невы-2" (Санкт-Петербург) и "Технолога" (Белгород), был проведен однокруговой турнир , в котором четыре команды определили двух участников высшей лиги сезона 1993/94 - в итоге, свои места в элите сохранили "Кунцево" и "Каустик".

Примечания

Литература 
 

1992